EBS (busvervoer), een in 2010 opgerichte busvervoerder, onderdeel van Egged Group
EBS (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
EBS (motortaal), een motorfietstechniek
Edmund Burke Stichting, een platform voor het conservatisme in Nederland
Eengemaakt BibliotheekSysteem, een applicatieplatform voor openbare bibliotheken in Vlaanderen en Brussel dat vanaf 2018 zal worden uitgerold
Europe by Satellite
Elektronische Beveiliging Simis
Elk Belgisch Station, voordelig aanvullend vervoerbewijs
Emergency Broadcast System, een Amerikaans waarschuwingssysteem via radio- en televisiezenders
EnergieBedrijven Suriname, een Surinaams energiebedrijf
Ernst Berg Systems, een carrosseriebouwer uit Zaventem (België)
Expertise Beton en Staal
Exploitatie Beheer Systeem, een systeem voor exploitatie van een railverbinding